Osoby o tym nazwisku:
 Estevam dos Santos Silva Filho – rzymskokatolicki duchowny
 Francisco Barroso Filho – rzymskokatolicki duchowny
 Manoel de Oliveira Soares Filho – rzymskokatolicki duchowny
 Thadeu Bogurawski Filho – piłkarz brazylijski